1,1-dicloroetano
1,2-dicloroetano